Возбудитель:
 Возбудитель, патоген — любой микроорганизм (включая грибы, вирусы, бактерии, и проч.), способный вызывать патологическое состояние (болезнь) другого живого существа.

 Возбудитель — вспомогательный генератор постоянного тока, который питает обмотку возбуждения основного генератора.